Первая лига 1985/1986 годов () — 46-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «17 Нентори» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1985/1986
Албания
Албания
1985 год в Албании
1986 год в Албании